Visp (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis
Visp (gemeente), een plaats in dit district